Aushi peut désigner :
les Aushis, un peuple de Zambie et de la République démocratique du Congo
l'aushi, une langue bantoue parlée par ces peuples